Tympe ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gottfried Tympe (1699–1768), deutscher orientalischer Philologe und evangelischer Theologe
 Matthäus Tympius (1566–1616; auch: Tympe, Timpe; Pseudonym: Paulus Pytthmaetus), Pädagoge, katholischer Theologe sowie Verfasser und Übersetzer geistlicher Literatur

Siehe auch:
 Timpe